Ebbero nome Luigi Filippo d'Orlèans i seguenti personaggi della casata Borbone-Orléans

Luigi Filippo I di Borbone-Orléans (1725-1785)
Luigi Filippo II di Borbone-Orléans (1747-1793)
Luigi Filippo di Borbone d'Orléans (1773-1850), re dei Francesi (1830-1848)
Luigi Filippo Alberto d'Orléans (1838-1894, pretendente al trono francese con il nome di Filippo VII)
Luigi Filippo Roberto d'Orléans (1869-1926, pretendente al trono francese con il nome di Filippo VIII)